Miejscowości:
 Radomka – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim

Rzeki:
 Radomka – rzeka we wschodniej Słowacji (dopływ Topli)
 Radomka – rzeka w Polsce (dopływ Warty)
 Radomka – rzeka w Polsce (dopływ Wisły)

Inne:
 Radomka Radom – polski klub siatkarski kobiet
Radomka – rezerwat przyrody we wschodniej Słowacji